Osoby o tym nazwisku:
 Leon Rozin – działacz komunistyczny
 Michal Rozin – izraelska polityk

Inne:
 Zespół Rozina – zespół chorobowy
 
Zobacz też:
 Rosin